Кубок Израиля по футболу — второй по значимости футбольный турнир Израиля после чемпионата.

Достижения клубов 
После окончания сезона 2017/2018

Ссылки 
 Федерация футбола Израиля

См. также 
 Кубок Тото

Израиль